PIO ima više značenja.

 Pemolin, lek
 Ostrvo Pio, Solomonova Ostrva